Васька-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный». 

 Васька-Кюеле — озеро, исток р. Васька-Кюелюн-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 73°27’с. ш. 116°57’в. д.
 Васька-Кюеле — озеро, на левом берегу р. Хоруонгка, северо-западнее устья р. Миехябиль-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 66°34’с. ш. 122°17’в. д.
 Васька-Кюеле — озеро, левобережье нижнего течения р. Джарджан, Республика Саха (Якутия), координаты 68°51’с. ш. 124°20’в. д.

См. также 
 Василий-Кюеле
 Васька-Кёлюе  2-й — озеро, на р. Чериктей-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°55' с. ш. 153°12' в. д.

Примечания